

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Juneau – capitale dell'Alaska
 Juneau – capoluogo della Contea di Dodge, Wisconsin
 Contea di Juneau – contea del Wisconsin

Musica
 Juneau – singolo dei Funeral for a Friend del 2003

Navi
 USS Juneau (CL-52) – incrociatore leggero della United States Navy, entrato in servizio nel febbraio del 1942 ed affondato durante la battaglia navale di Guadalcanal.
 USS Juneau (CL-119) – incrociatore leggero della United States Navy, entrato in servizio nel febbraio del 1946 e dismesso nel 1962.
 USS Juneau (LPD-10) – nave d'assalto anfibio della United States Navy, entrata in servizio nel 1969 e dismessa nel 2008.
 SS Solomon Juneau – nave da trasporto Liberty della marina mercantile americana, varata nel 1943 e demolita nel 1962.